Edeforsen kan avse:

 Edeforsen – en fors i Luleälven nu kallad Laxede
 Edeforsen (naturreservat)  – ett naturreservat i Strömsunds kommun med en förs